Lakselva ist der Name mehrerer Flüsse und Bäche in Norwegen.

Troms og Finnmark

 Lakselva, in der Kommune Porsanger, der größte und bekannteste Fluss mit diesem Namen
 Lakselva (Alta) (Leirbotnelva), in der Kommune Alta
 Lakselva (Balsfjord), in der Kommune Balsfjord
 Lakselva (Kvæfjord), in der Kommune Kvæfjord
 Lakselva (Karlsøy), in der Kommune Karlsøy
 Lakselva, ein anderer Name für Gjerdelva in der Kommune Lyngen
 Lakselva (Øksnes), in der Kommune Øksnes
 Lakselva, ein anderer Name für Bekkebotnelva in der Kommune Salangen
 Lakselva (Laksfjorden Senja), am Laksfjorden in der Kommune Senja
 Lakselva (Rossfjordvatnet Senja), am Rossfjordvatnet in der Kommune Senja
 Lakselva (Skjervøy), in der Kommune Skjervøy
 Lakselva (Sortland), in der Kommune Sortland
 Lakselva (Tromsø), in der Kommune Tromsø

Nordland

 Lakselva (Bodø), in der Kommune Bodø
 Lakselva (Bø), in der Kommune Bø
 Lakselva (Fauske), in der Kommune Fauske
 Lakselva (Lødingen), in der Kommune Lødingen
 Lakselva (Beisfjorden Narvik), am Beisfjorden in der Kommune Narvik
 Lakselva (Rombaksbotn Narvik), am Rombaksbotn in der Kommune Narvik
 Lakselva (Sørfold), in der Kommune Sørfold
 Lakselva (Vestvågøy) in der Kommune Vestvågøy
 Lakselva (Vevelstad) in der Kommune Vevelstad

Mittel- und Südnorwegen

 Lakselva (Hitra), in der Kommune Hitra
 Lakselva (Kinn), in der Kommune Kinn

Siehe auch:

 Lakseelva